Les Filles de Caleb peut désigner :
 Les Filles de Caleb, série de trois romans d'Arlette Cousture publiée de 1985 à 2003 ;
 Les Filles de Caleb, série télévisée canadienne diffusée de  au  sur Radio-Canada.